Изяславль — один из летописных вариантов написания следующих древнерусских городов:
 Заславль — город в Минской области Белоруссии.
 Изяславль — древнерусский город на территории Хмельницкой области, уничтоженный во время Батыева нашествия.
 Изяслав — город в Хмельницкой области Украины.
 Сеславль — деревня в Брянской области России.
 Ижеславль — ныне село в Рязанской области России.